Бундеслига 1996—1997 — 34-й чемпионат Германии по футболу. Чемпионом Германии стала «Бавария». Турнир стартовал 16 августа 1996 года, а завершился 31 мая 1997 года.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Статистика турнира 
 Самая крупная домашняя победа: «Бохум» — «Санкт-Паули»  —  6:0 (33-й тур, 24 мая 1997 года)
 Самая крупная гостевая победа: 7 игр завершились с разницей в 4 гола: один матч завершился 1:5 и шесть матчей — 4:0.
 Самый результативный матч (8 голов): 
 «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Бохум» — 6:2 (32-й тур, 17 мая 1997 года)
 «Байер 04» — «Фрайбург» — 5:3 (7-й тур, 22 сентября 1996 года)
 «Санкт-Паули» — «Шальке 04» — 4:4 (3-й тур, 23 августа 1996 года)

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги  
 Бундеслига 1996/97  

Германия
Германия
1997
Спорт в Германии в 1996 году
Спорт в Германии в 1997 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997